Milnesiidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Milnesiidae i ordningen Apochela, klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare, och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare, och riket djur. I familjen Milnesiidae finns 15 arter.

Milnesiidae är enda familjen i ordningen Apochela.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Milnesiidae